Теория экономического доминирования (ТЭД)  в многоуровневой экономике - это теория о расслоении игроков рынка в зависимости от институциональных условий их деятельности по трем уровням (альфа, бета, гамма). Участники каждого из уровней формируют барьеры входа в привилегированные части рынков для других претендентов.

Различие институциональных условий позволяет верхним уровням доминировать и получать в отличие от нижних институциональную ренту благодаря более низким трансакционным издержкам, преимуществам в государственной поддержке, возможностям оперировать в зарубежном правовом пространстве и другим факторам. При этом институционально обусловленное доминирование должно относиться к категории несовершенной конкуренции (Дж. Робинсон), хотя может не подпадать под антимонопольное законодательство и не являться олигополией. Оно распределено между компаниями и банками, другими посредническими организациями, закреплено нормами госрегулирования и обычаями делового оборота. Барьер входа на рынки с лучшими условиями создает не одна компания, а «круговая порука» их множества. Поэтому институциональное доминирование — более широкие понятие и явление, чем монопольное и олигопольное, включающиеся в него как частные случаи.

Источники возникновения 
В рамках отечественной экономической науки использовать терминологию уровней институционального доминирования – альфа, бета и гамма-бизнес – предложил А.А.Блохин в 2015 году в статье «Экономика ненужной продукции: институциональные особенности кругооборота потерь», в дальнейшем развивший положения в соавторстве с российскими экономистами И.В.Ломакиным-Румянцевым, С.А. Наумовым и др. В основе ТЭД лежат также работы авторов и их научных коллективов в 2010-2020 годах.

Уровни экономического доминирования 
По аналогии с зоопсизологией, антропологией, социологией в ТЭД выделяются три основных уровня игроков рынка:

 Альфа-бизнес — наиболее крупные игроки рынка, имеющие доступ к качественным ресурсам, обладающие возможностью влиять на установленные на рынке правила, в том числе — лоббировать изменения в законодательстве и создавать комфортную для себя рыночную инфраструктуру, но и несущие при этом социальную и прочие нагрузки по развитию рынка.
 Бета-бизнес — лидеры отраслей, выпускающие массовую продукцию с использованием «массовых» ресурсов, и благодаря эффектам масштаба и использованию имеющихся у них специфических активов, удерживающие значительные доли рынков.
 Гамма-бизнес — остальные компании, способные гибко заполнять оставленные им рыночные ниши в разнообразных технологических цепочках, необходимых для альфа- и бета-бизнесов, а также для удовлетворения потребительского спроса.

Дополнительно выделяется термин «альфа-империи» — когда компании из всех трех слоев объединяются (или «распределяются» между влиятельными альфа-лидерами) в интегрированные системы для получения синергетических эффектов. Такие эффекты возникают из-за того, что все участники «альфа-империи» обладают общим преимуществом, например, действуют в одной экосистеме, на одной технологической платформе, в рамках установленных кодексов и правил деятельности.

Конкуренция между альфа-империями — особый вид конкуренции, идущей на всех уровнях и направленной на расширение/сохранение сферы влияния и вовлечение новых участников в данную сферу. Например, финансовая альфа-компания может создать бета-компанию в области логистики чтобы конкурировать с альфа-империей в области логистики.

Причины расслоения бизнеса по уровням 
Преимущества крупного бизнеса перед остальными обычно связывают с эффектами масштаба, проявляющимися в низких издержках, широкой линейке продукции, большом охвате рынков. Рыночная успешность позволяет ему инвестировать в развитие, закрепляя опережение конкурентов. По мере роста к его рыночным преимуществам прибавляются институциональные – связанные, например, с работой в зарубежном правовом пространстве, поддержкой государством, аффилированностью с крупными игроками. Становятся важны лоббирование необходимых правовых поправок, формирование новых элементов рыночной инфраструктуры и преференций в обслуживании, создание сложных и гибких организационных конструкций бизнеса. Значимость и влияние таких преимуществ со временем могут возрастать. В этом случае возникают институциональные различия условий ведения бизнеса и институциональная рента, получаемая компаниями с лучшими условиями.

На примере российской экономики к альфа-бизнесу относятся отечественные компании, ставшие к концу 90-х годов крупнейшими экспортерами и позднее – глобальными компаниями, а также госкорпорации. К бета-бизнесу – крупные компании – лидеры отраслей, секторов, рынков. К гамма-бизнесу – остальные. В результате, например, российский альфа-бизнес может иметь финансирование в среднем на уровне до 5% годовых (валютные кредиты и бесплатное госфинансирование), бета-бизнес – до 10% (облигации, преференции в банковском обслуживании, доступность средств отраслевых ведомств и региональных бюджетов), гамма-бизнес – 12-15% и более. Уплаченные гамма и бета-бизнесом проценты за кредит возвращаются банками, соответственно бета и, в основном, альфа-бизнесу в виде процентов по депозитам, через бонды и иными способами вознаграждения за обслуживание их денежных потоков .

Особенности терминологии альфа-бета-гамма в ТЭД 
Параллели в названиях альфа, бета и гамма-бизнеса с животным миром и социальными сообществами не следует принимать буквально. Так, альфа, бета и гамма-самцы – особи одного вида и не бывают членами двух стай. Не существуют альфа или бета-стаи. Львы альфа-самцы не создают охотничий альфа-клуб, более того, собранные искусственно альфа-особи (равно как и бета или гамма) быстро разделяются по трем уровням привычной им иерархии.

В экономике компании могут одновременно быть лидерами одних рынков и гамма-участниками других. Например, крупный университет может быть альфа лидером на рынке традиционного образования и гамма-игроком в онлайн-образовании. Малый альфа-бизнес иногда сильнее крупного бета-бизнеса. Допустимо участие в разных бизнес-ассоциациях, ведущих себя как альфа, бета или гамма-игроки. Однако, общий принцип един: объединяясь в сообщества, участники стаи, социума или экономики принимают правила доминирования и следуют им.

Классификация стадий кризисов в рамках теории экономического доминирования 
Использование ТЭД позволило выделить пять стадий развития экономических кризисов в зависимости от соотношения и роли альфа-, бета-, и гамма-бизнесов в его преодолении. Опираясь на подобную структуру рынка, можно спрогнозировать поведение разных участников в кризис и дать прогнозы по развитию отрасли.

Связь с институциональной экономикой

Литература 
1. Дж. Робинсон, Экономическая теория несовершенной конкуренции (англ. The Economics of Imperfect Competition, 1933)

2. Яременко Ю. В., Теория и методология исследования многоуровневой экономики. М.: Наука, 1997

3. Полтерович В. М., Институциональные ловушки и экономические реформы. М.: Российская экономическая школа, 1998

4. Блохин А. А., Институциональные условия и факторы модернизации российской экономики. М.: МАКС-Пресс, 2002. 202 c.

5. Радаев В. В., Глава 3. Предмет экономической социологии [Раздел книги] // Экономическая социология. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 64-90.

6. Флигстин Н., Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века / пер. с англ. А. А. Куракина; под науч. ред. В. В. Радаева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. — 392 с.

7. Блохин А. А. Экономика ненужной продукции: институциональные особенности кругооборота потерь//Экономическая политика. 2015. № 1. с.7-40

8. Блохин А. А. Институциональная рента в многоуровневой экономике // Проблемы прогнозирования. 2019

9. Блохин А. А., Ломакин-Румянцев И. В., Наумов С. А. Альфа-бизнес на российском продовольственном рынке // Экономические стратегии. 2019. № 6. С. 68-77.

10. Вертоградов В. А., Рыночные стратегии альфы, беты и гаммы в контексте теории экономического доминирования — Экономические стратегии №. 2, 2020 — с. 50-53.

11. Манченко М. И., Рынок экспресс-доставки сквозь призму экономического доминирования // Логистика. 2020. № 5 — с. 9-15. ISSN: 2219-7222

12. Блохин А. А., Ломакин-Румянцев И. В., Вертоградов В. А. Прививка против кризиса: Китай имеет все шансы выйти из пандемии новым мировым лидером — «Ведомости» от 09.06.2020

13. Студников С. С., Высшее образование в россии: расцвет экономического доминирования // Мир новой экономики. 2021 № 1

14. Часовиков М., Аутсорсинг печати: локальный рынок с глобальным доминированием // Экономические стратегии. — 2021. — № 4. — С. 136-141. — doi:10.33917/es-4.178.2021.136-141.

15. Говорова А. В., Суслова И.П., Щелокова С. В. Анализ рынка онлайн-образования в России в контексте теории экономического доминирования. Мир новой экономики. — 2021. — № 3. — С. 77-84 . DOI: 10.26794/2220-6469-2021-15-3-77-84

16. Blokhin A.A., Gridin R.V., Institutional Factors in Economic Forecasts // Studies on Russian Economic Development, т. 32, № 5, p. 459–466, 2021. DOI: 10.1134/S1075700721050051

17. Дранев С.Я., Сравнение институциональных признаков и тенденций развития крупнейших металлургических компаний России и мира // Научные труды.  Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2021. С. 240-263.DOI: 10.47711/2076-318-2021-240-263.

18. Кузнецова Е.В., Филюгина Е.К., Применение теории экономического доминирования к рынку программного обеспечения для автоматизация управления проектами // Микроэкономика, №6, 2021. DOI: 10.33917/mic-6.101.2021.24-33

19. Лагунцов И.Н., Как доминировать на локальном рынке, не имея собственного производства (рус.) // Микроэкономика — 2022. — №1. — С. 56-66. DOI: 10.33917/mic-1.102.2022.55-65

Примечания 

Экономика